Johan Kastriota (Gjon Kastrioti) kan syfta på:

Johan Kastriota d.ä., albansk furste, död 1443.
Johan Kastriota d.y., albansk furste, född 1456, död 1514.